Arctacaridae   — семейство хищных паразитиформных клещей из отряда Mesostigmata. Впервые они были открыты и описаны в 1955 году из арктической области Северной Америки.

Описание 
Хищные свободноживущие клещи длиной около 1 мм. Аляска, Орегон (Северная Америка) и Азия (Камчатка, Магаданская область и Тянь-Шань) .

Систематика 
Семейство Arctacaridae включает 2 рода с 6 видами:

 Род Arctacarus Evans, 1955
 Arctacarus rostratus Evans, 1955
 Arctacarus beringianus Bregetova, 1977
 Arctacarus dzungaricus Bregetova, 1977
 Род Proarctacarus Makarova, 2003
 Proarctacarus canadensis Makarova, 2003
 Proarctacarus johnstoni Bregetova, 1977
 Proarctacarus oregonensis Bregetova, 1977

Примечания

Литература 
 Брегетова Н. Г. (1977). Семейство Arctacaridae Evans, 1955. — В кн.: Определитель обитающих в почве клещей. Mesostigmata. (Отв. ред. Гиляров М. С. и Брегетова Н. Г.). — Наука, Л., стр. 145—148.
 Макарова О. Л. (2003). Новый род и три новых вида клещей семейства Arctacaridae  (Parasitiformes; Mesostigmata) Северной Америки. — Зоологический журнал. 82: 919—936.

Ссылки 
 Arctacaridae - Eol.org  

Гамазовые клещи
Семейства паукообразных